Кратер Боде () — небольшой ударный кратер в центральной экваториальной области видимой стороны Луны. Название дано в честь немецкого астронома Иоганна Элерта Боде (1747—1826) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Сведения о периоде образования кратера отсутствуют.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Укерт на востоке-северо-востоке; кратеры Паллас и Мерчисон на юго-востоке. На западе от кратера находится система борозд, названная по имени кратера. На северо-западе располагается Залив Зноя, на северо-востоке Море Паров, на юго-востоке Центральный Залив. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 17,8 км, глубина 3,48 км.

Вал кратера имеет чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна. От центра кратера в северо-восточном направлении отходит небольшой хребет. Высота вала над окружающей местностью составляет 750 м.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Боде и сателлитные кратеры Боде A,B включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Кратер Боде и сателлитный кратер Боде A включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Боде на карте AIC59D
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны